Il Borro Ritortolo è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce in Roveta, una località di Scandicci, per poi sfociare nel fiume Pesa, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Lastra a Signa e Scandicci, segnando il confine tra questi due comuni.

Il bacino del Borro Ritortolo 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Lastra a Signa e Scandicci

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Scandicci
 Lastra a Signa
 Borro

Ritortolo
Ritortolo
Ritortolo